Rungis é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 4,2 km², com 5 651 habitantes, segundo os censos de 2014, com uma densidade de 1 291 hab/km².

Toponímia

História

Demografia

Educação 

 Institut aéronautique Jean-Mermoz

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Comunas do Vale do Marne